Блонські — шляхетський рід, що походить з Мазовії (Блонє варшавське - герб Наленч), Підляшшя (герб Любич) та Західної Галичини (герб Біберштайн). В Російській імперії — дворяни, священослужителі та військовослужбовці Волинської та Київської губерній.

 Блонський Антон — син брестсткого чашного Андрія Блонського. Згад. 1769 р.
 Блонський Людвик — слонімський земський суддя. Згад. 1744 р.
 Блонський Ієронім (нар. Львів — пом. 1798, Київ) — намісник Києво-Печерської лаври, архім. Видубицького монастиря в Києві (1795 р.)
 Блонський Кирило Іванович (1802, Уторопи — 1852, Пистинь) — священник, український громадський і культурний діяч.
 Блонський Тит Кирилович (1830, Тлумач — 1897,Яремча) — священник, український письменник.
 Блонський Василь Васильвич (1875—1945) — офіцер-сходознавець. Помічник аташе в Китаї.
 Блонський Пантелеймон Йосипович (1876, Андріївка — після 1939) — український лікар, громадський діяч.
 Блонський Францішек-Ксаверій (1867, Варшава — 1910) — ботанік, лікар.
 Блонська Серафима Ясонівна — російська художниця родом з України.
 Блонський Павло Петрович (1884, Київ — 1941, Москва) — російський психолог, педагог, історик філософії.
 Блонський Геліодор Геліодорович — директор Черкаського політехнічного технікуму (від 1992).
 Блонський Іван Васильович (1950) — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1993), член-кореспондент НАНУ (1997).

На Волині з кінця XVIII ст. прослідковується лінія Блонських священників. Усі — випускники Волинської духовної семінарії. Найвидатніші представники —
 Блонський Христофор Антонович (* 1893 — † 1971) — український громадський та культурний діяч, поет, композитор, священник.
 Блонський Петро Захарович (1881,с. Шумськ Житомирського пов.-1938) — священник. Проживав у Житомирі. Розстріляний за обвинуваченням в шпигунстві на користь монархічної організації.

Український родовід
Українські шляхетські роди
Польські шляхетські родини
Родовід священників